Талас — многозначный термин. Может означать:

Река 
 Талас — река, протекающая по территории Киргизии и Казахстана.

Населённые пункты

Казахстан 
 Талас — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Талас — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Талас — станция в Жамбылском районе Жамбылской области.

Киргизия 
 Талас — город, администратинвный центр Таласской области.
 Талас — село в Манасском районе Таласской области Киргизии.

Турция 
 Талас — городской район в провинции Кайсери.

Другое 
 Талас (тропический шторм, 2017) — тропический шторм 2017 года.
  — ураган в Восточной Азии (в августе-сентябре 2011 года).
 Талас — марка дешёвого креплёного вина, производимого в Казахстане.